Live Forever (canção de Liam Payne)
 Live Forever (canção de Oasis)
 Live Forever (álbum de Bob Marley and The Wailers)

Desambiguação